Villa del Rosario (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Norte de Santander
 Villa del Rosario (Córdoba), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Río Segundo in de provincie Córdoba